Gournay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gournay-sur-Marne, departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France, 
 Gournay-sur-Aronde, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Gournay-en-Bray, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Gournay, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,